A Casa de Valois-Alençon () é um ramo cadete da Casa de Valois e que recebeu em apanágio o Condado de Alençon em 1286. Este ramo descende de Carlos II de Alençon (1297-1346), segundo filho de Carlos de Valois e irmão do rei Filipe VI de França.

A linha usa, de início, o título de conde de Alençon e, a partir de 1414, duque de Alençon. A linha extingue-se, em linha masculina, em 1525 com a morte de Carlos IV de Alençon (1489-1525), cunhado do rei Francisco I de França e "Segunda pessoa de França"

Condes e Duques Valois-Alençon (1286–1525)

Arvore Genealógica
A Casa Valois-Alençon (assinalada a azul no quadro seguinte) era um ramo bastardo da Casa de Valois, com origem em Carlos, Conde de Valois.

Legenda :<small>
D. = Duque(sa)
M. = Marquês/a
C. = Conde(ssa)
R. = Rei/Rainha
a azul membros da Casa de Valois-Alençon

Brasões de Armas 
Brasões de diversos membros desta Casa:

Ver também 
Condes e duques de Alençon
Casa de Valois
Casa de Valois-Borgonha

Referências

Bibliografia/Fontes
 Maule, Clovis de – Les Ducs d’Alençon, Paris, 1844;
 Detlev Schwennicke - Europäische Stammtafeln, Volume III.1 (1984), Quadro 71 e Volume III.2 (1983) Quadro 327;
 Genealogia dos Valois-Alençon (euweb.cz);
 Pourquoi Alençon s’appelle la cités des ducs?
 Devaux, Charlene - Le Château des Ducs d’Alençon

História da França
Casa de Valois
Condes de Alençon
Duques d'Alençon
Casa de Valois-Alençon